Album je lahko:
 v starem Rimu bela deska, namenjena za objave
 album - urejena zbirka fotografij, znamk, slik,...
 spominska knjiga
 naslov leposlovnih zbornikov
 glasbeni album; tudi album v živo
Album, knjižna zbirka Mladinske knjige (v vsaki knjigi je ob okrogli obletnici rojstva ali smrti poljudno, vendar sistematično monografsko obdelano življenje in delo enega znamenitega književnika)